CUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cushing Municipal (Stati Uniti)